Лига 2 Футбольной лиги 2015/16 () — 12-й сезон в истории Лиги 2, четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Англии. Сезон начался 8 августа 2015 года и завершился 7 мая 2016.

Двадцать четыре клуба участвуют в двухкруговом чемпионате, восемнадцать из которых остались в лиге по итогам прошлого сезона. К этим командам присоединятся Ноттс Каунти, Кроули Таун, Лейтон Ориент и Йовил Таун, которые вылетели из Первой Лиги по итогам прошлого сезона, а также Барнет и Бристоль Роверс, которые были повышены изфутбольной конференции.

Изменения по сравнению с прошлым сезоном

Команды 
Следующие команды поменяли дивизион по сравнению с сезоном 2014/15

Во Вторую Лигу
повышение из Премьер дивизиона Конференции
 Барнет
 Бристоль Роверс

вылет из Первой Лиги
 Ноттс Каунти
 Кроли Таун
 Лейтон Ориент
 Йовил Таун

Из Второй Лиги
вылет в Национальную лигу
 Челтнем Таун
 Транмир Роверс

повышение в Первую ЛИгу
 Бертон Альбион
 Шрусбери Таун
 Бери
 Саутенд Юнайтед

Обзор команд

Стадионы и вместимость

Тренерские отставки

Таблица Лиги 

Обновлено на 7 мая 2016 года. Источник: Би-би-си Спорт
Правила для классификации: 1) очки; 2) разница мячей; 3) Количество забитых мячей
(С) Чемпион; (о) плей-офф победитель; (П) повышение; (Р) понижение.

Плей-офф

Результаты

Лучшие бомбардиры 
Источник: Би-би-си Спорт
Откорректировано по состоянию на 7 мая 2016

Ежемесячные награды

Примечания 

2015
Вторая Футбольная лига
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2015/2016